Якоб Юганссон (, ) — повне скандинавське ім'я.

Відомі носії:

 Якоб Юганссон (футболіст, 1990) — шведський футболіст
 Якоб Юганссон (футболіст, 1998) — данський футболіст
 Якоб Юганссон (хокеїст) (1979) — шведський хокеїст на льоду

Див. також 
 Юганссон

Сторінки зі списками однофамільців-тезок